Oppidum Novum ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Oppidum Novum (Aquitania), Stadt in Aquitanien
 Oppidum Novum (Caesariensis), Stadt in Mauretania Caesariensis, heute Aïn Defla in Algerien
 Titularbistum Oppidum Novum, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Stadt in Mauretania Tingitana, heute Ksar-el-Kebir in Marokko